Minnesota Wild je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v minnesotském městě Saint Paul. Do NHL vstoupil v ročníku 2000/01 a hraje v Centrální divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Xcel Energy Center s kapacitou 18 300 diváků. Klubové barvy jsou červená, lesní zelená, béžová, zlatá a bílá.

Klub Minnesota Wild byl založen v roce 2000. První utkání Wild v hokejové lize NHL skončilo porážkou s Mighty Ducks of Anaheim 1:3. Na první výhru se čekalo 6 kol, než v domácím prostředí porazili Tampu Bay 6:5. V sezoně 2002/03 se Wild dočkali prvního výrazného úspěchu, když postoupili do playoff, kde předváděli dobré výkony a dokráčeli až do konferenčního finále. Tam už je zastavil Anaheim. Minnesota má dva farmářské kluby - Iowa Wild (AHL) a Allen Americans (ECHL).

Úspěchy 
 Vítěz severozápadní divize ( 1× )
 2007/08

Individuální trofeje 
Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Minnesota Wild

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Minnesota Wild na eliteprospects.com
  
 Oficiální stránka československých fanoušků  

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 2000
Sportovní kluby v Minnesotě
Sport v Saint Paulu